Ludwik Tyrowicz (grafik)
 Ludwik Tyrowicz (rzeźbiarz)